Сент-Сола́нж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на південь від Парижа, 100 км на південний схід від Орлеана, 14 км на північний схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 484 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1204,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сент-Соланж на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Соланж на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Соланж на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Соланж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Соланж на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер